Indiana Jones e l'ultima crociata – film del 1989
 Indiana Jones and the Last Crusade: The Action Game – videogioco a piattaforme del 1989
 Indiana Jones and the Last Crusade: The Graphic Adventure – videogioco di avventura grafica del 1989
 Indiana Jones and the Last Crusade – videogioco del 1991 per NES (anche The Action Game uscì tra l'altro per NES)